Юсти́на Влади́мировна Крузенште́рн-Пе́терец (1903—1983) — журналистка, поэтесса, писательница и переводчица русского зарубежья.

Биография 
Правнучка эстляндского дворянина Карла Фёдоровича фон Крузенштерна, старшего брата знаменитого адмирала И. Ф. Крузенштерна (но не самого И. Ф. Крузенштерна, как иногда ошибочно утверждается). Отец Владимир Павлович (1879—1916) — кадровый офицер, ротмистр, погиб на фронте Первой мировой войны.

С волной беженцев вместе с матерью и братом оказалась в Харбине. Сотрудничала в харбинской газете «Гун-Бао» и журнале «Рубеж». Участвовала в деятельности объединения молодых литераторов «Чураевка», в которое входили, в частности, такие писатели и поэты русского зарубежья, как Валерий Перелешин, Алексей Ачаир, Ларисса Андерсен (в 1946 году в Шанхае вышла антология стихотворений бывших участников «Чураевки» — «Остров»).

В Шанхай переехала в конце 1930 года. Работала фельетонистом и политическим обозревателем газеты «Шанхайская Заря» (1931—1934). Владея английским языком, одновременно работала в крупнейшей местной английской газете «North China Daily News». Кроме английского, свободно говорила на французском языке, занималась переводами книг. Содержала хронически больную мать и брата. Муж — поэт Николай Петерец.

В годы Второй мировой войны среди «оборонцев». На разгул ждановщины выпустила журнал «Антигона», «отражающий свободную мысль русских на Дальнем Востоке» и содержавший статьи о жизни интеллигенции в СССР (№ 1, ноябрь 1948 года).

После долгих хлопот выехала в Бразилию, в начале 1960-х перебралась в США, работала в русском отделе радиостанции «Голос Америки» (10 лет). Опубликовала много статей в «Новом русском слове» и других изданиях. Выйдя на пенсию, переехала в Сан-Франциско, работала редактором газеты «Русская жизнь» (с 1982 года).

«Юстина Владимировна была фигурой колоритной: маленькая, седовласая старушка с неизменной сигаретой во рту, отчаянно барабанившая на печатной машинке. Её весёлый, а порою саркастический нрав выявлялся вспышками громкого хохота. Она строго придерживалась определённых убеждений и не стеснялась их высказывать. Это была женщина с твёрдым характером, что не мешало ей, однако, быть отзывчивой — любому человеку в нужде или в несчастье она с готовностью помогала. Бескорыстие, порядочность, живой ум, острую наблюдательность и интеллектуальную любознательность она пронесла через всю жизнь.» 
Н. В. Моравский.

Примечания

См. также 
 Смятение расцвета. Ещё раз о Чураевке. (Архив: Ю. Крузенштерн-Петерец. Русский Шанхай)
 Кузнецова Т. В. Деятели русского книжного дела в Китае в 1917—1949 гг.: Биогр. словарь. — Хабаровск: Дальневост. гос. науч. б-ка, 1998. — 68с.

Русские поэты первой волны эмиграции
Русские писатели первой волны эмиграции
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские эмигранты первой волны в США
Персоналии по алфавиту
Русские поэты
Поэтессы
Юстина Владимировна